Vert puede referirse a: 

 Vert, comuna francesa situada en Landas; 
 Vert, comuna francesa situada en Yvelines; o
 Rampa vert.